Атала:
 «Атала, или Любовь двух дикарей в пустыне» — романтическая повесть Шатобриана о любви индианки к юноше из враждебного племени
 (152) Атала — астероид, открытый в 1875 году братьями Полем и Проспером Анри
 Атала — округ в штате Миссисипи.
 Атала (суп) — мучной суп в узбекской и таджикской кухне.